

Codici 
 A65 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Le Couvent de Lentin
 A65 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A65 – autostrada francese Bordeaux – Pau